IVC steht für:
 Elfenbeinküste, UNDP-Code
Flughafen Invercargill in Neuseeland (IATA-Code)
 individuell ventilierter Käfig (individually ventilated cage), zur expositionsarmen Tierhaltung in der Forschung
Industrievereinigung Chemiefaser, Verband von Chemiefaserherstellern in den DACH-Staaten
Inspiratorische Vitalkapazität, eine Messgröße der Lungenfunktion, siehe Vitalkapazität
Internationaler Gesangswettbewerb von ’s-Hertogenbosch, Gesangswettbewerb für Opern-, Oratorien- und Liedsängern
 International Video Corporation, ein Unternehmen, das in den 1960er Jahren ein Verfahren zur Magnetaufzeichnung entwickelte

Abkürzung